Лос Перез има више значења:

 Лос Перез (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Перез, Колонија Венустијано Каранза (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Перез (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Перез (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Перез (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Перез (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Перез (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Перез (Кардонал), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Перез (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Перез (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Перез (Коавајана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Перез (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Перез (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Перез (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Перез (Сан Хуан Гичикови), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Перез (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Перез (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Перез (Палмиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Перез (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Перез (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Перез (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Перез, Десвијасион а Омеалка (Јанга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Перез (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Перез, Ел Дерамадеро (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику